Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 17., 20. и 22. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. није бранио Стивен Гардинер са Бахама.

Земље учеснице 
Учествовала су 41 атлетичар из 27 земаља..

  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 400 м за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичара на 400 метара 2022. године пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 17. јула по локалном времени. Такмичари су били подељени у шест група. У полуфинале су се пласирала по тројица првопласираних их свих шест квалификационих група (КВ) и шесторица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године по локалном времену.Такмичари су били подељени у три групе.

 
У финале су се пласирала по двојица првопласираних из све три полуфиналне групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године у  19:35 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 400 метара на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном